Совєтаба́д — назва смт Гафурова в 1964—1978 роках;
 Совєтаба́д — назва міста Нурабада до 1983 року;
 Совєтаба́д — назва міста Ханабада в 1972—1992 роках.